„Ajax” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez kilka okrętów Marine nationale:
 „Ajax” – niezbudowany okręt liniowy typu Suffren z lat 20. XIX wieku
 „Ajax” – niezbudowany okręt liniowy typu Hercule z lat 30. XIX wieku, którego nazwę po położeniu stępki zmieniono na „Austerlitz”
 „Ajax” (Q148) – okręt podwodny typu Redoutable z okresu międzywojennego i II wojny światowej

Zobacz też 
 HMS „Ajax” – nazwa brytyjskich okrętów
 USS „Ajax” – nazwa amerykańskich okrętów

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Nazwy francuskich okrętów